Алас-и-Серк (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 57,7 км². Население — 386 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды